L'Antre du basilic est le huitième tome de la série de bande dessinée Kaamelott, inspirée de la série télévisée éponyme, écrit par Alexandre Astier, dessiné par Steven Dupré et mis en couleurs par Picksel.

Sa sortie était prévue pour le  mais a été repoussée depuis. Annoncé pour le , l'album est paru le .

L'Antre du basilic est également le premier tome du seul diptyque de la série de bande dessinée Kaamelott, sa suite et conclusion se trouvant au tome suivant Les renforts maléfiques.

Synopsis 
Arthur et ses chevaliers sont à nouveau chargés d'une mission périlleuse. Il s'agit d'explorer un labyrinthe habité par le Basilic, une créature mythologique dont le regard peut vous changer en pierre...

Publication 
 Édition originale : 46 planches soit 48 pages,  x , Casterman, 2018 (DL 01/2018) .

Notes et références

Liens externes 
 

Album de la série Kaamelott
Album de bande dessinée sorti en 2018